Coleto hace referencia a varios artículos:

Vestimenta
Coleto, antiguo tipo de casaca o chaleco de cuero, usado como protección debajo de la coraza;

Argot
 En Venezuela, un utensilio para limpiar los pisos de la casa.
 En Chile y Ecuador, un taxi colectivo; 
 Como colombianismo específicamente del Caribe y en la jerga coloquial, es una persona fuera del estereotipo común con características que tienden a la anarquía, tatuajes, gusto por la champeta y los pickup, etc. La palabra llega a Colombia por el cabello largo parecido a una fregona.

Gentilicio
 En Chiapas, México, es un gentilicio utilizado para referirse a los oriundos de San Cristóbal de Las Casas.